Imboden steht für:

 Region Imboden, Verwaltungseinheit im Kanton Graubünden, Schweiz
 Imboden (Arkansas), Ort im Lawrence County

Imboden ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Imboden (1864–1935), Schweizer Politiker, Adovakt, Notar und Richter
 Blanca Imboden (* 1962), Schweizer Schriftstellerin
 Carlo Imboden (* 1950), Schweizer Medienforscher und Unternehmensberater
 Christoph Imboden (* 1946), britisch-schweizerischer Ornithologe und Naturschützer
 Dieter Imboden (* 1943), Schweizer Umweltphysiker und Wissenschaftsmanager
 Frida Imboden-Kaiser (1877–1962), Schweizer Kinderärztin
 Heinz Imboden (* 1962), Schweizer Radrennfahrer
 Johann Peter Imboden  (1686–1764), Schweizer Priester, Dichter und Theaterregisseur
 John D. Imboden (1823–1895), US-amerikanischer Jurist und Kavallerie-General im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Josef Imboden (1840–1925), Schweizer Politiker, Bergsteiger und Bergführer
 Markus Imboden (* 1955), Schweizer Filmregisseur
 Martin Imboden (1893–1935), Schweizer Fotograf
 Max Imboden (1915–1969), Schweizer Rechtswissenschaftler und Politiker (FDP)
 Melchior Imboden (* 1956), Schweizer Plakatgestalter und Fotograf
 Natalie Imboden (* 1970), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Nicolas Imboden (* 1946), Schweizer Handelsdiplomat und Entwicklungsbank-Manager
 Race Imboden (* 1993), US-amerikanischer Fechter
 Regula Imboden (* 1966), Schweizer Schauspielerin
 Tris Imboden (* 1951), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Ulrich Imboden (1911–1988), Schweizer Unternehmer, Politiker, Bergsteiger und Bergführer
 Urs Imboden (* 1975), Schweizer Skirennfahrer